Ponzoni – antica nobile famiglia di Cremona
Adelmo Ponzoni – calciatore italiano
Cochi Ponzoni – attore italiano
Giuseppe Ponzoni – cestista italiano
Matteo Ponzoni – pittore dalmata del Seicento
Pietro Martire Ponzone (?-1592) - vescovo italiano
Ponzino Ponzoni (?-1348 ca.) - politico
Ponzoni Editore – casa editrice italiana